Bosznia-Hercegovina
 Grabova Draga, a falu Široki Brijeg községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
 Draga, falu Velike községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Draga Bašćanska, falu Baška községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Draga Crikvenička, Crikvenica városrésze Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Draga Lukovdolska, falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Draga Svetojanska, falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
 Barić Draga, falu Karlobag községben, Lika-Zengg megyében
 Brcković Draga, falu Generalski Stol községben, Károlyváros megyében
 Brestova Draga, falu Mrkopalj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Brinjeva Draga, falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Careva Draga, falu Krašić községben, Zágráb megyében
 Crna Draga, falu Lasinja községben, Károlyváros megyében
 Čunkova Draga, falu Krašić községben, Zágráb megyében
 Dolića Draga, falu Lokvičići községben, Split-Dalmácia megyében
 Galezova Draga, falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
 Leskova Draga, falu Ravna Gora községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Lovranska Draga, falu Lovran községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Lukunić Draga, falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
 Maravić Draga, falu Ogulin községben, Károlyváros megyében
 Medven Draga, falu Krašić községben, Zágráb megyében
 Medvidovića Draga, falu Imotski községben, Split-Dalmácia megyében
 Mošćenička Draga, falu és község Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Prhutova Draga, falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Senjska Draga, falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
 Srednja Draga, falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Supetarska Draga, falu Rab községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Vodena Draga, falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében
 Vrbanska Draga, falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
 Zrinska Draga, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
 Draga (Szerbia), település a Raškai körzet Tutini községében

 Szlovénia
 Draga (Ig), falu Ig községben, Közép-Szlovénia régióban
 Draga (Loški Potok), falu Loški Potok községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Draga (Nova Gorica), falu Nova Gorica községben, Goriška régióban
 Draga (Šmarješke Toplice), falu Šmarješke Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Draga (Škofja Loka), falu Škofja Loka községben, Gorenjska régióban
 Draga (Štore), falu Štore községben, Savinjska régióban
 Draga pri Sinjem Vrhu, falu Črnomelj községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Draga pri Šentrupertu, falu Šentrupert községben, Délkelet-Szlovénia régióban 
 Spodnja Draga, falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban
 Volčja Draga, falu Renče–Vogrsko községben, Goriška régióban
 Zgornja Draga, falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban